Tanzpreis steht für
 Deutscher Tanzpreis
 Tanzpreis der Landeshauptstadt München 
 Movimentos Tanzpreis, international